Евге́ний Само́йлов: Самойлов, Евгений Александрович (род. 1978) — депутат Государственной думы, член Совета Федерации.
 Самойлов, Евгений Валерианович (1912—2006) — советский актёр.
 Самойлов, Евгений Вольдемарович (род. 1973) — российский предприниматель, арт-менеджер, коллекционер.